Il doppio del torneo di tennis Aix-en-Provence Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Henri Leconte e Gilles Moretton che hanno battuto in finale Iván Camus e Sergio Casal 2–6, 6–1, 6–2.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Hans Simonsson (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Chris Lewis (semifinali)

 Gianni Marchetti /  Enzo Vattuone (quarti di finale)
 Henri Leconte /  Gilles Moretton (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aix-en-Provence Open 1983